Шатобу́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Шатобур (Ардеш) — в департаменте Ардеш;
 Шатобур (Иль и Вилен) — в департаменте Иль и Вилен.